Jason Donald peut faire référence à :

 Jason Donald, joueur américain de baseball
 Jason Donald, coureur cycliste américain